Merchants National Bank ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Merchants National Bank (Ramsey County, Minnesota), ID-Nr. 74001036
 Merchants National Bank (Winona County, Minnesota), ID-Nr. 74001045